Arbanaška est un toponyme qui peut désigner :
 Arbanaška, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Arbanaška, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.